Kuma může znamenat:

řeky
 Kuma (přítok Kaspického moře) — řeka na severním Kavkaze v Karačajsko-Čerkesku, Stavropolském kraji, Dagestánu a Kalmycku v jižním Rusku
 Kuma (přítok Kondy) — řeka v Chantymansijském autonomním okruhu v Ťumeňské oblasti v Rusku
 Kuma (přítok Jurongy) — řeka v Rusku
 Kuma (přítok Jacuširského moře) — řeka v Japonsku
 Kuma, horní tok řeky Kovda — řeka v Karelské republice a v Murmanské oblasti v Rusku, přítok Bílého moře

příjmení
 Kengo Kuma (* 1954) — japonský architekt a profesor na Tokijské univerzitě

jiný význam
 Kuma (hvězda) – hvězda ν v souhvězdí Draka